Vlagyimir Szemjonovics Makanyin,  (Orszk, 1937. március 13. – Krasznij, 2017. november 1.) orosz író.

Művei 
Regények
 Портрет и вокруг (1978)
 Ключарёв-роман
 Один и одна (1987)
 Предтеча (1983)
 Светик-роман
 Андеграунд, или Герой нашего времени (1998)
 Испуг (2006)
 Асан (2008)
 Две сестры и Кандинский (2011)

Mesék és történetek
 Безотцовщина (1971)
 Старые книги (1976)
 Ключарёв и Алимушкин (1977)
 Отдушина (1979)
 Река с быстрым течением (1979)
 Погоня (1979)
 Антилидер (1980)
 Голоса (1982)
 Голубое и красное (1982)
 Предтеча (1982)
 Человек свиты (1982)
 Где сходилось небо с холмами (1984)
 Утрата (1987)
 Один и одна (1987)
 Отставший (1987)
 Лаз (1991)
 Долог наш путь (1991)
 Сюжет усреднения (1992)
 Стол, покрытый сукном и с графином посередине (1993)
 На первом дыхании
 Гражданин убегающий (1978)
 Сюр в Пролетарском районе
 Кавказский пленный (1994)
 Дашенька
 Пойте им стоя
 В дождливые дни

Magyarul 
Lazítás; ford. G. Lányi Márta, utószó Kun Miklós; Európa, Bp., 1983 (Modern könyvtár)
Elnémult tűzoltók; ford. Hegyi Imre; Magvető, Bp., 1986 (Rakéta Regénytár)

Díjai 
 Puskin-díj (1998)
 Az Oroszországi Föderáció Állami díja (1999)
 Európai irodalmi díj (2012)

Jegyzetek 

1937-ben született személyek
2017-ben elhunyt személyek
Orosz írók
Szovjet írók